«Пещера» () — американо-немецкий фильм ужасов 2005 года режиссёра Брюса Ханта.

Сюжет 
Группу профессиональных дайверов нанимают для не совсем обычного задания — исследовать затопленные пещеры в Карпатских горах Румынии, где ещё при Чаушеску бесследно исчезла группа их предшественников. Вход в подземные лабиринты расположен под старинной церковью, выстроенной ещё тамплиерами. Руководство группой исследователей, в которую входят биолог Кэтрин Дженнингс (Лена Хиди), оператор Ким (Дэниел Дэ Ким), румынский учёный Николае и ещё несколько человек, берёт на себя Джек Макаллистер (Коул Хаузер).

Группа спускается в пещеры, но вскоре обвал горных пород отрезает их от выхода. К тому же оказывается, что в пещерной тьме обитают чудовищные хищные твари. Дайверам приходится искать другой выход, пытаясь при этом избежать участи стать добычей кошмарных созданий. В процессе поисков выхода они теряют одного за другим своих товарищей, заражаясь также неизвестными видами паразитов, которые, как выяснилось, превратили в преследующих их тварей бесследно пропавшую группу их предшественников. В конце концов троим из исследователей чудом удаётся выбраться на поверхность. Однако вскоре обнаруживается, что доктор Кэтрин Дженнигс уже подхватила таинственную заразу, и не исключено, что поражена недугом не только она.

В ролях

Ссылки 
 Официальная страница фильма 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов Германии
Фильмы ужасов о животных
Фильмы о Румынии
Фильмы ужасов 2005 года
Фильмы Screen Gems
Фильмы Lakeshore Entertainment
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2005 года